Peter Stubbe – serial killer tedesco
 Peter Stubbe – allenatore di calcio tedesco
 Tom Stubbe – ex ciclista su strada belga

Televisione
 Stubbe - Von Fall zu Fall – serie televisiva tedesca